Шаровский — фамилия.

Известные носители 
 Шаровский, Александр Яковлевич (род. 1948) — Народный артист Азербайджана, главный режиссёр Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.
 Шаровский, Василий Михайлович (1891—1938) — член Центральной рады, анархо-коммунист, участник махновского движения.
 Шаровский, Йерухам — израильский дирижёр.